Sint-Vituskathedraal (Leeuwarden)
 Sint-Vituskathedraal (Praag)